Опасные пассажиры поезда 123:
 
 Захват поезда Пелэм 1-2-3
 
 Опасные пассажиры поезда 123 (фильм, 2009)